Ruffo pode referir-se a:

 Bruno Ruffo - motociclista italiano.
 Titta Ruffo - barítono italiano.

Desambiguação